Halstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Halstjärnen (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Halstjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (16,5 ha)
Västra Halstjärnen, sjö i Rättviks kommun,  (5,71 ha)
Halstjärnarna (Rätans socken, Jämtland, 692101-144631), sjö i Bergs kommun, 
Halstjärnarna (Rätans socken, Jämtland, 692124-144650), sjö i Bergs kommun, 
Halstjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (7,06 ha)
Halstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Halstjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun, 
Lill-Halstjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Stor-Halstjärnen, sjö i Bodens kommun,  (5,29 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn